Wambaugh ist der Familienname von:
 Joseph Wambaugh (* 1937), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sarah Wambaugh (1882–1955), US-amerikanische Politologin